Anders Eldebrink (né le  à Morjärv en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur. Il est le frère de Kenth Eldebrink.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en senior dans l'Elitserien avec le Södertälje SK en 1977. Il part en Amérique du Nord en 1981. Il évolue dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks de Vancouver puis les Nordiques de Québec ainsi que dans la Ligue américaine de hockey avec l’Express de Fredericton. Il revient en Europe en 1983. Il remporte le Trophée Le Mat 1985 avec Södertälje. De 1990 à 1995, il porte les couleurs du EHC Kloten dans la LNA, avec qui il remporte trois titres de champion de Suisse. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1998.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

Elitserien 
1985 : remporte le Guldpucken.
1988 : remporte le Casque d'or.
1989 : remporte le Casque d'or.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1976-1977|| Södertälje SK|| Elitserien|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1977-1978|| Södertälje SK|| Elitserien || 19|| 4|| 2|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1978-1979|| Södertälje SK|| Division 1 || 35|| 15|| 11|| 26|| 16|| 9|| 3|| 5|| 8|| 8
|-
| 1979-1980|| Södertälje SK|| Division 1 || 36|| 8|| 10|| 18|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1980-1981|| Södertälje SK|| Elitserien|| 36|| 5|| 18|| 23|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 38|| 1|| 8|| 9|| 21|| 13|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| rowspan=2|1982-1983|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Nordiques de Québec|| LNH|| 12|| 1|| 2|| 3|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1982-1983|| Express de Fredericton|| LAH|| 47|| 7|| 26|| 33|| 14|| 12|| 2|| 11|| 13|| 0
|-
| 1983-1984|| Södertälje SK|| Elitserien|| 36|| 10|| 17|| 27|| 40|| 3|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| 1984-1985|| Södertälje SK|| Elitserien|| 34|| 10|| 12|| 22|| 20|| 8|| 2|| 6|| 8|| 14
|-
| 1985-1986|| Södertälje SK|| Elitserien|| 34|| 13|| 16|| 29|| 30|| 7|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 1986-1987|| Södertälje SK|| Elitserien|| 31|| 11|| 15|| 26|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Södertälje SK|| Elitserien|| 40|| 12|| 18|| 30|| 54|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1988-1989|| Södertälje SK|| Elitserien|| 38|| 12|| 24|| 36|| 42|| 5|| 5|| 3|| 8|| 10
|-
| 1989-1990|| Södertälje SK|| Elitserien|| 39|| 10|| 20|| 30|| 32|| 2|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 1990-1991|| EHC Kloten || LNA || 36|| 15|| 23|| 38|| 22|| 8|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
| 1991-1992|| EHC Kloten|| LNA || 35|| 18|| 18|| 38|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1992-1993|| EHC Kloten|| LNA || 36|| 14|| 27|| 41|| 63|| 11|| 3|| 8|| 11|| 2
|-
| 1993-1994|| EHC Kloten|| LNA || 36|| 13|| 28|| 41|| 18|| 12|| 4|| 8|| 12|| 14
|-
| 1994-1995|| EHC Kloten|| LNA || 25|| 8|| 16|| 24|| 16|| 12|| 1|| 10|| 11|| 10
|-
| 1995-1996|| Södertälje SK|| Division 1 || 32|| 9|| 11|| 20|| 28|| 4|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1996-1997|| Södertälje SK|| Elitserien || 39|| 10|| 13|| 23|| 22|| 10|| 2|| 7|| 9|| 8
|-
| 1997-1998|| Södertälje SK|| Elitserien|| 42|| 8|| 11|| 19|| 28|| 10|| 0|| 6|| 6|| 6

| 390|| 105|| 166|| 271|| 361|| 47|| 16|| 25|| 41|| 56

| 103|| 32|| 32|| 64|| 84|| 13|| 5|| 8|| 13|| 12

| 168|| 68|| 112|| 180|| 135|| 46|| 9|| 35|| 44|| 32

| 55|| 3|| 11|| 14|| 29|| 14|| 0|| 0|| 0|| 10

Au niveau international 

| 1981 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1984 || align="left"| Coupe Canada || 8|| 1|| 4|| 5|| 6|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1985 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 2|| 1|| 3|| 10|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1986 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 6|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 1987 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 2|| 5|| 4|| || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 1987 || align="left"| Coupe Canada || 6|| 1|| 2|| 3|| 4|| || align="left"| Défaite en quart de finale
|-
| 1988 || align="left"| Jeux olympiques || 8|| 4|| 6|| 10|| 4|| +7||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 1989 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 5|| 3|| 8|| 2|| +2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 1990 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 2|| 5|| 7|| 10|| +12|| align="left"|  Médaille d'argent

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en décembre 1960
Naissance dans le comté de Norrbotten
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur du EHC Kloten
Médaillé de bronze olympique suédois
Entraîneur des Rapperswil-Jona Lakers
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois